Турьинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Турьинская волость — в составе Верхотурского уезда Пермской губернии.
 Турьинская волость — в составе Яренского уезда Вологодской губернии.